Der verführte Mann ist:
 der Titel eines Films von Bruce Paltrow, siehe Der verführte Mann (1982)
 der Titel eines Films von Patrice Chéreau aus dem Jahr 1983, siehe Der verführte Mann – L’Homme blessé